Bachnow steht für:

 Nikolai Bachnow, gemeinsames Pseudonym der deutschen Autoren Klaus und Aljonna Möckel
 Leonid Wladlenowitsch Bachnow (* 1948), russischer Philologe und Schriftsteller
 Wladlen Jefimowitsch Bachnow (1924–1994), russischer Schriftsteller